Canada
 Rogersville – città del Nuovo Brunswick
 Stati Uniti d'America
Rogersville – città della Contea di Lauderdale, Alabama
Rogersville – città della Contea di Webster, Missouri
Rogersville – CDP della Contea di Greene, Pennsylvania
Rogersville – capoluogo della Contea di Hawkins, Tennessee